Walram II – hrabia Nassau od 1250/1251, ojciec króla Niemiec Adolfa z Nassau, założyciel walramskiej linii dynastii Nassau
 Walram II – hrabia Limburgii od ok